Olympiastadion steht für:

 Olympiastadion, ein eigens für die Olympischen Spiele unter dem Namen errichtetes Stadion:
 Centennial Olympic Stadium in Atlanta (1996)
 Olympiastadion Amsterdam (1928)
 Olympiastadion Antwerpen (1920)
 Olympiastadion Berlin (1936)
 Olympiastadion Helsinki (1952)
 Olympiastadion London (2012)
 Olympiastadion Montreal (1976)
 Olympiastadion München (1972)
 Olympiastadion Rom (1960), bereits für die geplanten Spiele von 1940 erbaut
 Olympiastadion Stockholm (1912)
 Stade Olympique Yves-du-Manoir in Paris (1924)

 Olympiastadion, ein für die Olympischen Spiele umbenanntes Stadion:
 Estadio Olímpico Universitario in Mexiko-Stadt (1968)
 Olympiastadion Athen (2004)
 Olympiastadion Barcelona (1992)
 Olympiastadion Luschniki in Moskau (1980, vorheriger Name Zentralstadion Wladimir Iljitsch Lenin)
 Olympiastadion Seoul (1988)
 Olympiastadion Tokio (1964)
 Olympiastadion Turin (2006, vorheriger Name Stadio Comunale)

 Olympiastadion, ein Stadion, das nach den Olympischen Spielen benannt wurde:
 Atatürk-Olympiastadion in Istanbul
 Baku Olympiastadion in Baku
 Estadio Olímpico de la Cartuja in Sevilla
 Estádio Olímpico João Havelange in Rio de Janeiro
 Olympiastadion Aşgabat
 Olympiastadion Breslau
 Olympiastadion Kiew (1996)
 Olympiastadion Phnom Penh
 Stade Olympique (Nouakchott)
 Stade Olympique de la Pontaise in Lausanne (diese Stadt ist Sitz des IOC)
 San Marino Stadium
 Stadion Olympia (Stadion) in Helsingborg (benannt nach dem gleichnamigen Stadtviertel)

 Olympiastadion, ein Stadion, das für die Olympischen Sommerspiele errichtet wurde und austrug, aber offiziell anders heißt:
 ANZ Stadium in Sydney (2000) (von 1999 bis 2002 Stadium Australia und von 2002 bis 2007 Telstra Stadium)
 Francis Field in St. Louis (1904)
 Nationalstadion in Peking (2008)
 White City Stadium in London (1908)

 Olympiastadion, ein Stadion, das die Olympischen Spiele ausrichtete, jedoch weder neu gebaut noch umbenannt wurde:
 Los Angeles Memorial Coliseum in Los Angeles (1932, 1984, 2028)
 Melbourne Cricket Ground in Melbourne (1956)
 Panathinaikon-Stadion in Athen (1896)
 Vélodrome de Vincennes in Paris (1900)
 Wembley-Stadion (1923) in London (1948)

 Bahnhöfe des U- oder S-Bahn-Verkehrs zur Erschließung der Olympiastadien:
 Bahnhof Berlin Olympiastadion, für die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin signifikant ausgebauter S-Bahnhof in Berlin
 U-Bahnhof Olympia-Stadion, U-Bahnhof in Berlin, seit 1950 mit diesem Namen
 Bahnhof München Olympiastadion, ehemaliger Bahnhof im Norden Münchens, wurde im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 1972 gebaut

Siehe auch:
 Olympia-Reitstadion